Saugrabenbach ist der Name folgender Gewässer: 

 Saugrabenbach (Fichtelnaab), rechter Zufluss der Fichtelnaab nach Grünberg, Gemeinde Brand, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Saugrabenbach (Oswaldgrabenbach), linker Zufluss des Oswaldgrabenbachs (zur Kainach) im Gemeindegebiet von Kainach bei Voitsberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark